VHL 2020-21 var den 11. sæson af ishockeyligaen VHL, der var Ruslands næstbedste ishockeyrække. Siden den foregående sæson var ligaen blevet reduceret fra 34 til 26 hold. Turneringen blev indledt med et grundspil, hvor hvert hold spillede 50 kampe, hvorefter de 16 bedste hold gik videre til slutspillet om Petrov-pokalen.

Petrov-pokalen blev vundet af HK Jugra fra Khanty-Mansijsk, som i slutspilsfinalen besejrede HK Metallurg fra Novokuznetsk med 4-1 i kampe. Den afgørende kamp blev spillet den 24. april 2021, hvor Jugra på hjemmebane vandt den femte finalekamp med 2-1 efter forlænget spilletid. Det afgørende mål til 2-1 blev scoret af Jugras Andrej Tjurkin efter mindre end tre minutter af den forlængede spilletid.

HK Jugra vandt sin første VHL-titel, og holdet havde også vundet grundspillet og dermed Silkevejspokalen. Jugra kvalificerede sig til finalen om Petrov-pokalen med en sejr på 4-3 i kampe over HK Dinamo Sankt Petersborg. HK Metallurg var sluttet på sjettepladsen i grundspillet, og vandt med 4-2 i kampe over HK Rubin i den anden semifinaleserie.

Hold 

Siden den foregående sæson var ligaen blevet reduceret med otte hold fra 34 til 26 hold, idet de tre kinesiske hold, Tsen Tou, ORG og KRS-BSU, de tre kasakhiske hold, HK Nomad, HK Saryarka og HK Torpedo, ligaens enlige usbekiske hold, HK Humo, og HK Torpedo-Gorkij fra Rusland havde forladt ligaen. Dermed blev sæsonen gennemført udelukkende med russiske hold. På grund af indskrænkningen af ligaen fra 34 til 26 hold gik man tilbage til formatet fra sæsonen 2018-19, hvor holdene i én stor division alle mødte hinanden ude og hjemme i en dobbeltturnering.

HK Humo og ORG trak sig fra ligaen på grund af den ustabile situation forårsaget af COVID-19-pandemien. De tre kasakhiske holds deltagelse i VHL blev suspenderet af Kasakhstans ishockeyforbund på grund af den uforudsigelige og ustabile situation i forbindelse med pandemien samt udfordringerne i forbindelse med at krydse grænsen til Rusland. Holdene spillede i stedet sæsonen i Kasakhstans ishockeyliga. HK Torpedo-Gorkij trak sig fra ligaen på grund af finansielle problemer tre uger før sæsonstart.

Derudover var HK Dinamo Tver flyttet fra Tver til Moskva, hvor klubben under navnet HK Dinamo Moskva oblast flyttede ind i den nybyggede Krasnogorsk Arena i forstaden Krasnogorsk.

Grundspil

Format 

På grund af indskrænkningen af ligaen fra 34 til 26 hold, blev dens struktur ændret fra to konferencer med i alt fire divisioner til én stor division.

Hvert hold spillede 50 kampe i grundspillet: to kampe (en hjemme- og en udekamp) mod hvert af de øvrige 25 hold.

Der blev uddelt point efter følgende pointsystem:
 Sejre gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

De 16 bedste hold gik videre til slutspillet om Petrov-pokalen.

Stilling

Kampe

Slutspil

Format 
Slutspillet havde deltagelse af grundspillets 16 bedste hold og afvikledes som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af syv kampe. I hver runde spillede det højst seedede af de tilbageværende hold mod det lavest seedede af de tilbageværende hold, det næsthøjst seedede hold mod det næstlavest seedede osv. Uafgjorte kampe blev afgjort i form af sudden death i perioder á 20 minutter, indtil der var fundet en vinder.

Hold 

De 16 bedste hold fra grundspillet blev seedet i henhold til deres placering i grundspillet.

Ottendedelsfinaler

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale

Hædersbevisninger

MVP 

HK Jugra-forwarden Kirill Pilipenko blev kåret som slutspils-MVP. I 20 slutspilskampe opnåede han 20 point, fordelt på 12 scorede mål og 8 assister, herunder et hattrick og tre kampafgørende scoringer.

Øvrige priser

Kilder / eksterne henvisninger 
 VHL

Noter 

Sæsoner i VHL
Ishockey i 2020
Ishockey i 2021